Buone notizie dal Vaticano (antologia autori vari) (Universe 1 – Universe 2, 1971), antologia di racconti di autori vari del 1973
Buone notizie dal Vaticano (antologia Robert Silverberg), antologia di racconti di Robert Silverberg del 1979
Buone notizie dal Vaticano (racconto) (Good News from the Vatican), racconto di Robert Silverberg del 1971 presente in entrambe le antologie